En sport, l'Ekstraklasa désigne généralement en Pologne la compétition de niveau le plus élevé.

Championnats appelés « Ekstraklasa » 
  1 division de football
  1 division de hockey sur glace

Fédération 
  , fédération responsable du championnat de football